
Termin -{VIPR}- ima više značenja.
 VIPR1, ćelijski receptor
 Baza podataka virusnih patogena i analitičkih resursa, ()